Татаркой — название населённых пунктов в России:

 Татаркой — прежнее название села Машино в Бахчисарайском районе Крыма.
 Татаркой — упразднённое село в Джанкойском районе Крыма.